famille
 frères Amoretti (), graveurs de typographie, mécaniciens et forgerons du Duché de Parme, amis et élèves du Giambattista Bodoni;

personnalités
 Andrea Amoretti (1758-1807) ;
 Carlo Amoretti (1741-1816), érudit et naturaliste italien ;
 Eugène Amoretti d'Envie (1774-?), militaire italien ;
 Gabriel Amoretti (1861-1947), peintre français ;
 Maria Pellegrina Amoretti (1756-1787), juriste italienne ;
 Ugo Amoretti (1909-1977), joueur et entraîneur italien de football.

Référence